Die Meistriliiga 2006 war die 16. Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 12. März und endete am 5. November 2006 mit dem 36. Spieltag. Titelverteidiger war FC TVMK Tallinn.

Saison 
Den Meistertitel sicherte sich zum vierten Mal in der Klubgeschichte der FC Levadia Tallinn.
Als estnischer Meister scheiterte Levadia in der folgenden Champions-League-Saison 2007/08 in der Qualifikation an FK Pobeda Prilep.

Tulevik Viljandi ging am Ende der Spielzeit in die Relegation und musste sich JK Tallinna Kalev nach zwei Remis aufgrund der Auswärtstorregel geschlagen geben. FC Valga Warrior stieg direkt in die Esiliiga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

 Da durch die Fusion von JK Merkuur Tartu und JK Tammeka Tartu zum JK Maag Tammeka Tartu ein Ligaplatz frei wurde, konnte der Verlierer der Relegation in der Meistriliiga bleiben.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Meistriliiga

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006